Rav steht für:

 Rav, jüdischer Ehrentitel, siehe Rab (Ehrentitel)

Personen:
 Abba Arikha (um 160–247), jüdischer Gelehrter
 Joseph Ber Soloveitchik (The Rav; 1903–1993), orthodoxer Rabbiner und jüdischer Philosoph
 Zvi Rav-Ner (* 1950), israelischer Diplomat

RAV steht als Abkürzung für:
 Recreational Active Vehicle, siehe Toyota RAV4
 Regelarbeitsvermögen, Maß für die Stromproduktion
 Regionales Arbeitsvermittlungszentrum in der Schweiz
 Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein
 Regionale ambulancevoorziening, regionale Struktur des niederländischen Rettungsdienstes

rav steht für:
 Sampang (ISO-639-3-Code), eine der Kiranti-Sprachen

Siehe auch:
 Raw

Abkürzung